Vatke se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Georg Carl Wilhelm Vatke
 Wilhelm Vatke